Пасторано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.

Население составляет 2453 человека, плотность населения составляет 189 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 81050. Телефонный код — 0823.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица, празднование в понедельник после третьего воскресения октября.

Ссылки